Семнадцатый розыгрыш Кубка РСФСР по хоккею с шайбой стал наименее представительным, в турнире участвовало лишь 4 команды второй лиги, один из которых – «Прогресс», играл молодёжным составом.

Команды провели однокруговой турнир, две лучшие затем разыграли трофей.

Список участников

Предварительный этап 
Матчи прошли с 15 по 19 апреля во дворце спорта «Звёздный» в Липецке.

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Кубки, кубки, кубки... Кубок СССР/МХЛ/России 1950/1951 - 1997/1998. Кубок РСФСР 1950/1951 - 1990/1991 Справочник. Москва. 2008.

Хоккей с шайбой